Грифоны — клуб по американскому футболу из Санкт-Петербурга, чемпион России 2015 года, 2-х кратный вице-чемпион России (2013, 2017), 3-кратный бронзовый призёр (2010, 2012, 2014). Основан в 2005 году.

Титулы 
Чемпионат России по американскому футболу / Лига американского футбола
  Чемпион (1): 2015

Кубок России по американскому футболу
  Победитель Кубка России: 2020

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Официальный instagram клуба

Спортивные клубы Санкт-Петербурга
Российские клубы по американскому футболу